Aspnäs kan avse:

Finland
 Aspnäs, Munsala – en bydel i Pensala
 Aspnäs, Vasa – ett bosättningsområde i Vasa

Sverige
 Aspnäs gård ‒ säteri med gårdskyrka i Östervåla socken i Uppland
 Aspnäs naturreservat ‒ naturreservat i Heby kommun i Uppsala län
 Aspnäskyrkan ‒ en kyrkobyggnad i Järfälla kommun

Se även
 Aspenäs